Sierra Negra, , désigne plusieurs montagnes, notamment des volcans :

 Sierra Negra (îles Galápagos), volcan aux îles Galápagos, en Équateur ;
 Sierra Negra (Mexique) ou Cerro La Negra, stratovolcan éteint du Mexique, dans l'État de Puebla ;
 Sierra Negra de Tehuacán ou Sierra Negra de Puebla, à ne pas confondre avec le stratovolcan situé dans le même État mexicain de Puebla (cf. supra), est une chaîne de montagne faisant partie de la Sierra Madre orientale.